А́чинский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в западной части Красноярского края России.

Административный центр — город Ачинск (в состав района не входит), в 160 км к западу от Красноярска.

География 
Ачинский район расположен в долине реки Чулым и её притоков. Площадь территории — 2534 км².

Сопредельные территории:
 север: Большеулуйский район
 восток: Козульский район
 юг: Назаровский район
 запад: Боготольский район

История 
Ачинский район образован 4 апреля 1924 года. 5 января 1944 года из части территории Ачинского района был образован Большеулуйский район.

Население 

Молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет — 4.283 человек, от 14 до 35 лет — 5.103 человек. Трудоспособного населения в возрасте от 18 до 35 лет — 3.226 человек, высшее образование из них на 1 января 2008 года имеют 865 человек.

Территориальное устройство 
В рамках административно-территориального устройства район включает 9 административно-территориальных единиц — 9 сельсоветов.

В рамках муниципального устройства, в муниципальный район входят 9 муниципальных образований со статусом сельских поселений.

Населённые пункты 
В Ачинском районе 46 населённых пунктов.

Местное самоуправление 
Ачинский районный Совет депутатов избирается на 5 лет в количестве 21 депутата по пропорционально-мажоритарной системе (10 — по партийным спискам, 11 — по одномандатным округам).

 Ачинский районный Совет депутатов 
Дата избрания: 13.09.2020. Срок полномочий: 5 лет. Состоит из 21 депутата.

 Глава Ачинского района
 Хохлов Петр Яковлевич. Дата избрания: 18.12.2020. Срок полномочий: 5 лет. 11 января 2023 года задержан по уголовному делу  по статье «Проучение взятки в особо крупном размере».

Экономика

Транспорт 
С запада на восток через район проходит Транссибирская железнодорожная магистраль, на которой находится крупная узловая станция Ачинск I. На север от неё идёт ветка Ачинск — Лесосибирск, на юг — Ачинско-Минусинская железная дорога. Напряжённая работа Ачинского узла нашла отражение в известном советском фильме «Магистраль», основное действие которого происходит на станции Ачинск I (в фильме — Чинск).

Также через район проходит, южнее и параллельно Транссибу, федеральная автомагистраль  «Сибирь», от которой в районе Ачинска отходят на север и юг (в Хакасию) региональные автодороги.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ачинского района
 Ачинский район на портале Красноярского края
 Краткая справка о муниципальном районе